Purtscher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Purtscher (1885–1962), österreichisch-britischer Tiermaler
 Martin Purtscher (1928–2023), österreichischer Politiker und Landeshauptmann von Vorarlberg
 Vera Purtscher (* 1961), österreichische Architektin und Designerin